Oostkerke (Diksmuide), een deelgemeente van de West-Vlaamse stad Diksmuide
Oostkerke (Damme), een deelgemeente van het West-Vlaamse stadje Damme
Oostkerke (Goes), een gehucht van Wolphaartsdijk in de Zeeuwse gemeente Goes